

Diritto 
 Tipo negoziale – (da cui il negozio tipico)
 Tipo di frazionamento – (nella pratica del catasto)

Matematica 
 Tipo – logica

Persone 
 Maria Tipo – pianista italiana

Altro 
 Tipo zoologico o Phylum – livello gerarchico nelle classificazioni zoologiche
 Tipo  o Typus – in biologia, l'esemplare su cui si descrive una specie 
 Tipo – in numismatica, il disegno originale che distingue la moneta
 Tipo – caratteristica dei Pokémon
 Tipo – in biblioteconomia, uno degli elementi di Dublin Core
 Tipo di carattere – in tipografia, insieme di caratteri tipografici caratterizzati e accomunati da un certo stile grafico o intesi per svolgere una data funzione
 Tipo di dato – in informatica, termine che indica l'insieme di valori che una variabile può assumere e le operazioni che su tali valori si possono effettuare
 Fiat Tipo – modello di automobile
 Fiat Tipo (2015) – modello di automobile

Pagine correlate 
 Tipologia